Владимир Иванович Гуков (1928 — сентябрь 1942) — юный герой-пионер, партизан разведчик Великой Отечественной войны, зверски замучен и расстрелян в сентябре 1942 года.

Биография 
Родился в 1928 года в посёлке Новый, Абинского района Северо-Кавказского края. Жил в станице Мингрельская. Мама - Гликерия Моисеевна, отец - Иван Петрович. В семье воспитывалось два мальчика, ещё брат Серёжа. К 1942 году, когда немцы оккупировали станицу Володя завершил обучение в 6-м классе.

Отца Ивана Петровича призвали на фронт, домой он больше не вернулся. В августе 1942 года, когда немцы подошли вплотную к станице, Володя упросил мать отпустить его отогнать, вместе со старшим группой Филиппом Ивановичем Семеняков, скот в горы. Дорога назад была закрыта. Так Володя примкнул к партизанам, став разведчиком стрелом отряда "Вихрь". Сначала исполнял различные хозяйственные работы, но сложная обстановка заставила командира отправить Володю с боевым заданием, которое он успешно выполнил. 

В сентябре 1942 года ему было установлено задание собрать информацию о скоплении фашистов на станции Линейная. Володя в рваной одежде, повесив через плечо холщовую сумку, пошёл просить милостыню. Он высматривал и изучал расстановку сил на станции. Так юный разведчик выполнял многие задания.

Однажды у хутора Красный Октябрь Северского района юный разведчик, забыв осторожность, слишком близко подошёл к немецким танкам. Такая неосторожность привела к задержанию подростка. Его доставили в штаб в посёлок Табачный (ныне Октябрьский), обыскали, но, кроме сумки с кусочками хлеба, ничего не нашли и уже хотели отпускать. Но местный полицай Тонконог тщательно осмотрел манжеты брюк, в которых нашёл записку: «Ждите скоро гостей. Передаём привет».

Немцы жестоко истязали юного пионера. Пытали его. Не добившись информации, заставили рыть себе могилу и расстреляли в упор.

Партизанский отряд не сразу установил судьбу отважного героя. Первое время его считали пропавшим без вести. Расстрел видели местные жители, они и похоронили Володю. После освобождения посёлка его тело было перенесено в парк и перезахоронено у Вечного огня, в мемориале «Они сражались за Родину».

Память 
 На месте стоянки партизанского отряда «Вихрь» у посёлка Ахтырский на средства, собранные учениками школы № 3 г. Абинска, находится памятный знак. 
 Об отважном подростке написан очерк.
 В музее ст. Мингрельской хранятся материалы о Володе Гукове.

Примечания

Литература 
 Володя Гуков //Дети Кубани в годы Великой Отечественной /Сост. Э.И. Трифонова, И.Ф. Гайворонская. – Краснодар, 2008. – С. 34.
 Группа из СОШ № 31 Абинского района отремонтировала памятник //Добровольческий проект «Дорогой героев».
 Кошевая А. О мальчишке, не успевшем повзрослеть: исследовательская работа. - Абинск, МБОУ СОШ № 4.
 Куценко И., Моисеева Э. Юные ленинцы Кубани. – Краснодар, 1972. – С. 25.
 Мингрельский партизанский отряд «Вихрь» //Мингрельский вестник.
 Никифорова О.В. Партизан и лётчик оказались рядом //Исторический портал Северского района. - 2015. - 23 апреля.

Ссылки 
 Герой Володя Гуков
 Володя Гуков

Партизаны Великой Отечественной войны
Пионеры-герои
Дети и подростки — герои Великой Отечественной войны